Grote rode rotshaas
 Jamesons rode rotshaas
 Smiths rotshaas